Een verkeersweg:
 N508 (België)
 N508 (Frankrijk)
 N508 (Nederland), zie Provinciale weg 508

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing